Eau Claire kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eau Claire (Michigan)
Eau Claire (Pennsylvania)
Eau Claire (Wisconsin)